Открытый чемпионат Катара 2016 — 24-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в катарском городе Доха, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2016 году турнир прошёл с 4 по 9 января.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Давид Феррер
 Парный турнир —  Хуан Монако /  Рафаэль Надаль

Общая информация 
Одиночный турнир собрал четырёх представителей Топ-10 мирового рейтинга. Первым сеяным стал лидер мировой классификации Новак Джокович. Вторым номером посева стал чемпион 2014 года Рафаэль Надаль (№ 5 в мире на тот момент). Именно эти теннисисты и разыграли титул в финале и сильнее оказался серб Джокович. Прошлогодний победитель Давид Феррер защищал свой титул в качестве четвёртого номера посева, однако уже на старте проиграл представителю Украины Илье Марченко. В основном турнире приняло участие два представителя России: Теймураз Габашвили, Аслан Карацев и Андрей Кузнецов. лучше из них выступил Кузнецов, который дошёл до четвертьфинала, где проиграл Надалю.

В парном турнире победу одержали третьи номера посева Марк Лопес и Фелисиано Лопес. Марк выиграл парные соревнования на этом турнире в 3-й раз (до этого он выиграл в 2009 и 2011 годах с Рафаэлем Надалем). Прошлогодние чемпионы Хуан Монако и Рафаэль Надаль не защищали свой титул, однако Надаль выступил на турнире в альянсе Фернандо Вердаско и проиграл уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Новак Джокович обыграл  Рафаэля Надаля со счётом 6-1, 6-2.
 Джокович выигрывает 1-й одиночный титул в сезоне и 60-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Надаль сыграл 1-й одиночный финал в сезоне и 99-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Марк Лопес /  Фелисиано Лопес обыграли  Александра Пейю /  Филиппа Пецшнера со счётом 6-4, 6-3.
 Марк Лопес выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 11-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Фелисиано Лопес выигрывает 1-й парный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Катара

 Мировой тур ATP 2016 года

 Мировой тур ATP 250

 Открытый чемпионат Катара среди женщин 2016

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 

Катар
Теннис
Январь 2016 года
2016